(mort en 1889), juriste luxembourgeois ;
 Antoine Lefort (1879-1928), diplomate et homme politique luxembourgeois.